«Инфомания» — это информационно-развлекательная программа. Хронометраж одного выпуска — 24 минуты. Первоначально выходила один раз в неделю (по средам), но начиная с весны 2010 года, после обновления формата, стала выходить во вторник, среду и четверг в 0:30. в дни траура программа выходила в эфир целый день непрерывно.

Генеральными продюсерами являлись Тина Канделаки и Василий Бровко, им же принадлежала оригинальная идея. Производила «Инфоманию» компания «Апостол».

Описание 
«Инфомания» — это российская телевизионная программа в формате infotainment (информационно-развлекательная передача — англ.), которая выходила во вторник, среду и четверг на телеканале СТС.

С октября 2010 года на Первом канале (Беларусь) стала выходить собственная версия «Инфомании» — «Проверка слухов».
На презентации белорусского проекта Тина Канделаки заявила: «Программа выйдет в принципиально новом телеформате. Мне кажется, такого на отечественном ТВ ещё не было. При этом отдельно хочу сказать, формат не покупался. В программе не будет ведущего. Зато появятся телеколонки самых актуальных персонажей нашего времени. Колумнистами уже стали Михаил Фишман, Аркадий Новиков, Дмитрий Глуховский, Андрей Васильев и многие другие. В эфире вас ждут новые герои, а уже известные — откроются с неожиданной стороны».

Василий Бровко: «Инфомания» — это программа из будущего и о будущем. Она выходит в 0:30. Но это не значит, что она подводит итоги уходящего дня — наоборот, она начинает день новый. За 24 минуты можно узнать об основных социальных трендах и проблемах, которые будут актуальны для российского или мирового сообщества в ближайшем будущем".

Концепция передачи 
В каждом выпуске «Инфомании» был приведен анализ главных событий и тенденций недели, не попавших на первые полосы газет и в выпуски теленовостей, но популярных в Интернете.

«Инфомания» не только выявляла тенденции, но и сама являлась законодателем моды в России. Формат и дизайн «Инфомании» были выдержаны в эстетике виртуального пространства: это информационные блоки, классифицированные по основным тегам (общество, медиа, технологии, прорыв, планета, карьера, культура).

Программа состояла из пяти блоков, каждый из которых был посвящён отдельной теме: общество, культура, искусство, наука, технологии. Каждый блок представлял собой аналитический сюжет, комментарий специалиста и авторскую телеколонку. Помимо сюжета и комментариев, каждая тема сопровождалась двумя блоками инфографики.

Ведущий 
В «Инфомании» не было ведущего, зато было представлено многообразие мнений. Все темы освещались как минимум с трёх точек зрения: автора материала; приглашенного эксперта в данной области, и колумниста.
 Список колумнистов 1-го сезона
 

 Артамонова Анна
 Бондарчук Фёдор
 Билан Дима
 Волин Алексей
 Галыгин Вадим
 Гинер Евгений
 Глуховский Дмитрий
 Горяинов Вадим
 Добрыгин Григорий
 Тина Канделаки
 Кристовский Владимир
 Кричевский Никита
 Кулик Олег
 Лагутенко Илья
 Лазарев Сергей
 Малахов Андрей
 Маленков Александр
 Матвиенко Игорь
 Мостовой Александр

 Невский Александр
 Пашков Юрий
 Перова Елена
 Плющев Александр
 Понарошку Ирена
 Пушной Александр
 Ревазов Арсен
 Родригез Тимур
 Руденко Леонид
 Санаев Павел
 Сапрыкин Юрий
 Синдеева Наталья
 Скулачев Максим
 Собчак Ксения
 Тиньков Олег
 Турецкий Михаил
 Фишман Михаил
 Шанович Сергей
 Ян Давид

Последний выпуск «Инфомании» на телеканале СТС состоялся в начале февраля 2012 года. В эфир вышел 230 выпуск программы.

Примечания

Ссылки по теме 
 Официальная страница программы на сайте телеканала СТС
 
 Официальный сайт программы «Инфомания»
 http://lenta.ru/news/2009/10/01/tina/

Новостные программы
Телепередачи СТС
Телепередачи, запущенные в 2009 году
Телепередачи, закрытые в 2012 году